Craxton ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Craxton (1885–1971), englischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Janet Craxton (1929–1981), englische Oboistin
 John Craxton (1922–2009), englischer Maler